Игорь Николаевич Бухаловский (22 сентября 1922, , Казахская ССР — 23 июля 2006, ) — советский военный врач, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук (1964), профессор (1968). Главный терапевт Ленинграда (1976—1990).

Биография 
 1940—1945 курсант Военно-морской медицинской академии г. Ленинграда
 1945—1949 служил на крейсере «Красный Крым».
 1949—1951 адъюнктура на факультете терапии ВМА.

В 1951 году защитил диссертацию «Электрокардиографические изменения в стандартных и грудных отведениях под влиянием кислородного голодания и физической нагрузки как метод функционального исследования сердца»

Участник ядерных испытаний в Тоцке и на Новой Земле.

 1951—1957 преподаватель, ст. преподаватель ВМА
 1957—1965 главный терапевт Северной группы войск (Польша)
 1965—1968 ст. преподаватель каф. ТУВ-2 (2-й кафедры терапии усовершенствования врачей) академии.
 1968—1975 первый начальник кафедры терапии ЦИУВ (Москва), зам. гл. терапевта МО
 1975—1990 зав. кафедрой терапии № 3 (ныне терапии и клинической фармакологии) Ленинградского ГИДУВ
 (одновременно) главный терапевт г. Ленинграда 1976—1984.

Один из организаторов Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации. Профессор Академии МАНЭБ.

Похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Труды 
Автор многих научных работ (кардиология, пульмонология, функциональная диагностика, терапевтическая помощь в госпиталях).

Автор 5 монографий и более чем 150 научных работ. Был избран действительным членом пяти академий, в том числе Украины и Белоруссии.

Один из редакторов Большой медицинской энциклопедии, том 16: 16. Военная медицина. Медицинская служба гражданской обороны.

Книги:
 Профилактика внутренних болезней и диспансеризация населения [Текст] : (В помощь лектору) / И. Н. Бухаловский. — Л. : О-во «Знание» РСФСР, 1985. — 32 с. — Библиогр.: с. 32. -
 Дефицит железа у подростков и взрослых : Метод. рекомендации / Н. [!И.] Н. Бухаловский, В. Н. Петров, [15] с. 21 см, Л. Наука Ленингр. отд-ние 1984
 Изменения бронхо-легочного аппарата при ингаляционных поражениях : Учеб. пособие для врачей-слушателей / И. Н. Бухаловский, Р. Н. Катрушенко, Т. Б. Церингер, 17 с. 20 см, Л. ЛенГИДУВ 1985
 Острая пневмония : (Вопр. диагностики, профилактики, лечения). Учеб. пособие для врачей-курсантов / И. Н. Бухаловский, В. Н. Бухаловская, 22 с. 20 см, Л. ЛенГИДУВ 1979
 Профилактика внутренних болезней и диспансеризация населения / И. Н. Бухаловский, 32 с. 21 см, Л. Ленингр. орг. о-ва «Знание» РСФСР 1985

Награды и признание 
Награждён орденом Красной Звезды (30 декабря 1956), орденом Отечественной войны и .

Награждён 25 медалями, в том числе медалью Рериха за заслуги в области экологии (МАНЭБ), медалью «За боевые заслуги» (15 ноября 1950), «За победу над Германией» и «За оборону Ленинграда».

Литература 
 Ю. Л. Шевченко. Профессора Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии (1798—1998): Справочник / Воен.-мед. акад.; Редкол. В. С. Новиков (отв. ред.) и др. — СПб.: Наука, 1998

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Медицинский некрополь

Выпускники Военно-медицинской академии
Пульмонологи СССР
Терапевты СССР
Военные врачи СССР
Полковники (СССР)
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)
Преподаватели РМАПО
Преподаватели Военно-медицинской академии
Преподаватели Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования